Macy (Nebraska)
Macy (Indiana)
Macy Conferences

[Categoria:Desambiguação]]
Desambiguações de topônimos